|-
| 28001 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 28002 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 28003 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 28004 Terakawa || 1997 XA || 2 decembrie 1997 || Mishima || 
|-
| 28005 - || 1997 XC || 1 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 28006 - ||  || 3 decembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 28007 - ||  || 7 decembrie 1997 ||  || , 
|-
| 28008 ||  || 5 decembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 28009 - ||  || 21 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 28010 - ||  || 24 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 28011 ||  || 22 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 28012 ||  || 23 decembrie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 28013 ||  || 24 decembrie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 28014 - ||  || 25 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 28015 - ||  || 26 decembrie 1997 || Church Stretton || 
|-
| 28016 - ||  || 30 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 28017 - ||  || 31 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 28018 || 1998 AG || 4 ianuarie 1998 ||  || 
|-
| 28019 Warchal ||  || 14 ianuarie 1998 ||  || 
|-
| 28020 - ||  || 22 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 28021 - ||  || 22 ianuarie 1998 ||  || 
|-
| 28022 - ||  || 25 ianuarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 28023 - ||  || 23 ianuarie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28024 ||  || 25 ianuarie 1998 ||  || , T. Urata
|-
| 28025 - ||  || 25 ianuarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 28026 ||  || 6 februarie 1998 ||  || 
|-
| 28027 - ||  || 6 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 28028 ||  || 22 februarie 1998 ||  || 
|-
| 28029 - ||  || 20 februarie 1998 ||  || 
|-
| 28030 - ||  || 26 februarie 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 28031 - ||  || 23 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 28032 ||  || 17 februarie 1998 ||  || , T. Urata
|-
| 28033 ||  || 5 martie 1998 ||  || 
|-
| 28034 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 28035 - ||  || 21 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 28036 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28037 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28038 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28039 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28040 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28041 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28042 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28043 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28044 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28045 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28046 - ||  || 24 aprilie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 28047 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28048 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28049 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28050 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28051 - ||  || 25 aprilie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28052 - ||  || 18 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28053 - ||  || 22 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28054 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28055 - || 1998 MX || 16 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28056 - ||  || 20 iunie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 28057 - ||  || 24 iunie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28058 - || 1998 NF || 1 iulie 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 28059 Kiliaan ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 28060 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 28061 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 28062 - ||  || 22 iulie 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 28063 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 28064 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28065 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28066 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28067 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28068 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28069 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28070 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28071 - ||  || 25 august 1998 ||  || 
|-
| 28072 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28073 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28074 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28075 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28076 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28077 - ||  || 27 august 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28078 - ||  || 26 august 1998 || Caussols || 
|-
| 28079 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28080 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28081 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28082 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28083 - ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28084 - ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28085 - ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28086 - ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 28087 - ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 28088 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28089 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28090 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28091 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28092 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28093 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28094 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28095 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28096 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28097 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28098 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28099 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28100 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-